Amerikai Egyesült Államok
Aromas (Kalifornia)
 Franciaország
Aromas (Jura)